Españita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Españita, Michoacán de Ocampo, ort, Salvador Escalante, 
 Españita (kommun), Tlaxcala, 
 Españita, Guanajuato, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar